Бутурліновка — військове летовище у Воронезькій області, розташоване за 4 км на південь від міста Бутурліновка.

Історія 
На летовищі базувався 899-й гвардійський Оршанський двічі Червонопрапорний ордена Суворова 3-го ступеня штурмової авіаційний полк 105-ї змішаної авіадивізії 16-ї повітряної армії. На озброєнні полку були штурмовики Су-25. 

Штурмовики Су-25 899-го ГвШАП у складі чотирьох літаків взяли участь у параді на Червоній площі 9 травня 2008 року на честь 63-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною.

1 грудня 2009 року 899-й ГвШАП розформовано.

У 2011 році МіГ-29, дислоковані в аеропорту Курськ Східний, тимчасово базувалися в Бутурлинівці на рік через ремонт злітно-посадкової смуги.

З грудня 2013 року на аеродромі на час ремонту ЗПС свого аеродрому Балтімор (місто Воронеж) розміщувався 47-й змішаний авіаційний полк.

У червні 2014 року ухвалено рішення про відродження 899-го гвардійського штурмового авіаційного Оршанського двічі Червонопрапорного ордена Суворова полку імені Дзержинського до 2017 року.

Російсько-українська війна 
З квітня 2022 року деякі російські військові літаки, дислоковані на базах у Білорусі, перебралися на цю базу в рамках російського вторгнення в Україну у 2022 році, наприклад, 277-й бомбардувальний авіаполк, який був перекинутий до Ліди (авіабази) зі своєї бази в Комсомольську-на-Амуре.

Джерела 
 Аэродром Бутурлиновка

Примітки 

Аеропорти Росії
Аеропорти Воронезької області
Авіабази ВПС Росії
Військові формування Воронезької області